Psalmen I Jesu namn vi börja ännu ett nådens år skrevs av Lars Erik Högberg under hans första period som missionär i Petersburg i Ryssland i jul- och nyårstiden 1881-82, och under rubriken "En missionärs nyårsbön" trycktes den i Förbundet nr 2, 1882, varefter den givits ut i ett flertal frikyrkliga psalmböcker.

Publicerad i
Svenska Missionsförbundets Sångbok
Psalmisten
Segertoner

Svenska psalmer
Sånger 1882